Сборная Уругвая по футболу дебютировала на первом в истории чемпионате мира в 1930 году. Она заняла первое место в своей группе, успешно выйдя в полуфинал, из которого вышла в финал против своих соседей — Аргентины — выиграв также и его. Таким образом, сборная Уругвая стала первым чемпионом мира ФИФА, и фактически выиграла три подряд чемпионата мира по футболу, если учитывать достижения Олимпийских турниров во Франции в 1924 и в Нидерландах в 1928. В составе команды был футболист, у которого не было кисти правой руки — Эктор Кастро. Он стал первым и единственным футболистом с внешним недостатком, участвовавшим в столь крупных соревнованиях.

Отборочный турнир 
Отборочный турнир не проводился, сборные квалифицировались по приглашениям.

Финальный раунд

Групповой раунд

Полуфинал

Финал

Сборная

Уругвай

Примечания 

1930
Уругвай